Кашлык:

 Кашлык (Сибирь, Сибир, Сибер, Ибер, Искер) — столица Сибирского ханства.
 Кашлык (Кашлик), Владимир Лукич (род. 1921) — советский футболист, футбольный судья.